Жан Бертеруа, настоящее имя Берта Клорина Жанна Ле Барийе, в замужестве Черницки (, ; 24 июля 1858, Бордо — 24 января 1927, Ле-Канне) — французская писательница и поэтесса, автор исторических романов.

Биография и творчество 
Берта Ле Барийе родилась 24 июля 1858 года в Бордо. Её родителями были Иасент Эдуар Франсуа Ле Барийе, доктор медицины, и Жанна Лора Элизабет Фабр.

Берта Ле Барийе писала под мужским псевдонимом Жан Бертеруа. Она сотрудничала с журналами Figaro и Revue des Deux Mondes, а также была известна как автор исторических романов. Из них наибольший успех имел роман «Танцовщица из Помпей» (La Danseuse de Pompéi, 1899), написанный после посещения Италии: писательница получила разрешение итальянского правительства свободно ходить среди руин древнего города без сопровождающих лиц. Действие в нём происходит преимущественно в доме Веттиев; главный герой, Гиацинт, разрывается между своей любовью к танцовщице Нонии и преданностью культу Аполлона. Впоследствии композитор Жан Нугес написал по этой книге одноимённую оперу.

В 1904 году Берта Ле Барийе, пользовавшаяся в то время широкой известностью, стала первым секретарём жюри Премии Фемина. Писательница трижды становилась лауреатом премий, присуждаемых Французской Академией: в 1890 году она получила Премию Аршона-Десперуза (Prix Archon-Despérouses) за роман «Femmes antiques»; в 1894 году — Монтионовскую премию за роман «Ximénès», а в 1900 году — Премию за выразительность (Prix d'éloquence) за книгу «André Chénier — Dans l’âme du poète, un Dieu même respire». В 1911 году она стала кавалером Ордена почётного легиона.

Берта Ле Барийе умерла 24 января 1927 года от гриппа.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Писательницы Франции XIX века
Писательницы Франции XX века
Авторы исторических романов
Литераторы, известные под псевдонимами